Мартіньш Плявіньш  (, 8 травня 1985) — латвійський пляжний волейболіст, олімпійський медаліст.

Виступи на Олімпіадах

Джерела 
 
 
 

латвійські пляжні_волейболісти
Пляжні волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2008
Пляжні волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Латвійські бронзові олімпійські медалісти
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2008
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2012
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2020
Уродженці Риги
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2012